Parus steht für:

 Parus (Satellit), ein russisches Navigations- und Kommunikationssatellitensystem
 Parus (Gattung), eine Vogelgattung aus der Familie der Meisen
 lateinischer Name der griechischen Insel Paros